Karsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karsjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (20,3 ha)
Lilla Karsjön, sjö i Karlsborgs kommun, 
Stora Karsjön, sjö i Karlsborgs kommun,  (17,6 ha)
Karsjön, Närke, sjö i Örebro kommun,  (22,7 ha)
Karsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (12,5 ha)
Karsjön, Värmland, sjö i Forshaga kommun,  (44,3 ha)
Karsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (14 ha)
Karsjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun, 
Karsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (36 ha)

Se även
Karsjö, by i Järvsö socken, Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn